Mountain Home può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:

 Mountain Home (Arkansas)
 Mountain Home (Carolina del Nord)
 Mountain Home (Idaho)
 Mountain Home (Tennessee)
 Mountain Home (Texas)
 Mountain Home (Utah)
 Mountain Home (Virginia Occidentale)